Ralph Thomas peut désigner :
 Ralph Thomas (1915-2001), réalisateur britannique ;
 Ralph L. Thomas (né en 1939), réalisateur, scénariste et producteur canadien.